Blewitt ist der Familienname folgender Personen:

 Brett Blewitt (* 1975), australischer Schauspieler
 Darren Blewitt (* 1985), englischer Fußballspieler
 David E. Blewitt (1928–2010), US-amerikanischer Filmeditor
 Joe Blewitt (1895–1954), britischer Langstreckenläufer und Hindernisläufer
 John Blewitt (* 1945), britischer Eisschnellläufer

Siehe auch:
 Blewitt-Kauz
 Blewett